Gåsgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gåsgrund, Vasa, Österbotten, 
 Gåsgrund, Kristinestad, Österbotten, 
 Gåsgrund, Ingå, Nyland, 
 Gåsgrund, Esbo, Nyland,

Se även
Gåsgrundet
Lilla Gåsgrund
Långa Gåsgrund
Gåsgrund berget

Robotskapade Finlandförgreningar